Cadorna est un nom de famille porté par :
 Luigi Cadorna (1850-1928) : un militaire italien ;
 Raffaele Cadorna (1815-1897) : général et homme politique italien ;
 Carlo Cadorna (1809-1891) : un homme politique italien

Cadorna peut également désigner :
 Cadorna : une station du métro de Milan
 Gare de Milan-Cadorna : une gare ferroviaire de Milan
 Luigi Cadorna : un croiseur léger de classe Luigi Cadorna de la Regia Marina